Lhotky bezeichnet in Tschechien

 eine Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, siehe Lhotky u Mladé Boleslavi 
 Lhotky, Ortsteil der Gemeinde Kramolna
 Lhotky, Ortsteil von Velké Meziříčí
 Jelcovy Lhotky und Kocourovy Lhotky, Ortsteile von Pelhřimov

Siehe auch:
 Lhotka
 Lhota
 Lhotta